Сражение при Чиве (исп. Batalla de Chiva) — одно из сражений эпохи Первой карлистской войны в Испании. Произошло 15 июля 1837 года возле городка Чива в провинции Валенсия и окончилось победой правительственных войск.

Перед сражением 
Армия карлистов, переправившаяся на правый берег Эбро в Серте, насчитывала около 18 000 человек. Дон Карлос начал свой поход к Валенсии, и 7-го они начали осаду Кастельон-де-ла-Плана, но отказались от взятия города, когда увидели, что по морю прибывают корабли, с которых высаживалась дивизия Борсо. Они продолжили марш, прошли около Сагунто и 12-го расположились лагерем в Бурхасоте перед Валенсией, готовясь её занять, но через несколько часов вновь появились корабли с войсками Борсо, высадившиеся в Грао, которые сорвали попытку захватить город. На следующий день карлисты двинулись в направлении Чивы.

Правительственный генерал Марсалино Ораа, находясь в Теруэле, 2 июля узнал, что дон Карлос пересек Эбро и соединился с Рамоном Кабрерой, вождем местных карлистов. Он дождался прибытия дивизии Ногераса и 10-го двинулся в сторону Валенсии, войдя в этот город через четыре дня. Он еще больше усилил свою армию отрядом Борсо и выступил на следующий день вслед за армией карлистов, 15-го числа догнав её в Чиве, где она расположилась. Войска карлистов немного превосходили правительственные войска, уступая в кавалерии, но были более отдохнувшим, чем «кристинос», поскольку Ораа и Ногерас, догоняя их, совершали форсированные марши.

Сражение 
Дон Карлос сосредоточил свои войска в Чиве, на холме Вирхен-дель-Кастильо и в лесу. Чива и холм Вирхен-дель-Кастильо были центром позиции. Местность была изрезана садами и деревьями, с оврагом впереди и склонами Сьерра-де-лос-Ахос сзади.

Шедший в авангарде Борсо ударил двумя легкими эскадронами на подставивший свой фланг карлистскую пехоту, поддерживаемую тремя эскадронами, и рассеял её. Но колонны карлистской пехоты контратаковали его и заставили в беспорядке отступить.

В девять утра силы обеих армий были на расстоянии пушечного выстрела, и либеральная армия построилась в косом порядке. Генерал Ораа планировал ударом на левый фланг карлистов отбросить его от дороги Камино-Реаль в направлении Хукара, поэтому дивизия Ириарте первой пошла в атаку, но не достигла результатов. Тем временем дивизия Борсо атаковала город и высоту Вирхен-дель-Кастильо, центр противника. Несколько раз колонны со стрелками впереди подходили к стенам и первым домам городка Чива, но отбивались карлистами и отступали с большими потерями. В свою очередь, карлисты, поддерживаемые своими резервами, спускались со своих позиций и переходили в контратаки, но перебрасываемые резервы генерала Ногераса, а также появление и демонстрация кавалерии бригадного генерала Амора, заставляли их отступать. 

Бои продолжались в течение течение четырёх часов, пока генерал Ораа не воспользовался ослаблением на линии противника и не выдвинул артиллерию, расположив ее между дивизиями Борсо и Ириарте, 
и под прикрытием её огня атаковал город силами гвардейского батальона и захватил его. Одновременно батальоны дивизии Борсо поднялись на высоту Вирхен-дель-Кастильо, а батальоны генерала Ириарте сокрушили карлистов на Сьерра-де-лос-Ахос. 

Повстанцы начали отход тремя густыми колоннами, прикрываясь арьергардом, оставленным на высотах позади Чивы. Началось преследование, которое продолжалось до пяти часов дня и закончилось на Сьерра-де-ла-Муэла.

Результаты 
Карлисты отошли на территорию Маэстрасго, подконтрольную Рамону Кабрере, чтобы отдохнуть и запастись едой и боеприпасами. Они получили то, что хотели, хотя и порох, и свинец для пуль были более низкого качества, чем то, что они привыкли использовать, и продолжили свой «королевский поход».

Примечания

Литература 
 Antonio Pirala. Historia de la guerra carlista y de los partidos liberal y carlista. Segunda edición. Madrid, 1867—1871
 Extramiana, José. Historia de las guerras carlistas, San Sebastián, 1978—1979
 La Primera Guerra Carlista. La Expedición Real 
 Villamazares Iranzo, Manuel. Breve reseña de las batallas de Mendigorria y de Chiva en la guerra civil verificadas la primera el 16 de julio de 1835 y la segunda el 15 de julio de 1837. Valencia: Imprenta de Jose María Ayoldi, 1869

Ссылки 
 Карта-схема сражения

Сражения по алфавиту
Сражения Первой карлистской войны
Сражения в Испании
Сражения 1837 года